Black Watch ist der Name:

 eines ehemaligen Regiments der britischen Armee, siehe Royal Regiment of Scotland
 eines Regiments der kanadischen Armee, siehe The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada

Folgende Schiffe wurden Black Watch benannt:
 Black Watch (Schiff, 1938), ein norwegisches Kombischiff und Wohnschiff der deutschen Kriegsmarine
 Black Watch/Jupiter (Schiff, 1966), ein Kreuzfahrtschiff (1966–2008)
 Black Watch (Schiff, 1972), ein weiteres Kreuzfahrtschiff

Black Watch bezeichnet:
 Sinclair Radionics Black Watch, eine Armbanduhr